Ежово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ежово — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Ежово — деревня в Перцевском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Ежово — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Ежово — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ежово — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Ежово — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Ежово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Ежово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Ежово — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Ежово — село в Медведевском районе Марий Эл.
 Ежово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Ежово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Ежово — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Ежово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Ежово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 

 Ежово — в 1938 г. название села Чкалово в Пологовском районе Запорожской области.